Tom Hanks (ur. 9 lipca 1956) – amerykański aktor, reżyser i producent filmowy
 Jim Hanks (ur. 15 czerwca 1961) – amerykański aktor
 Colin Hanks (ur. 24 listopada 1977) − amerykański aktor

Zobacz też 
 Hank Brown właśc. George Hanks Brown (12 lutego 1940), amerykański polityk Partii Republikańskiej z Kolorado.